Ковалентният радиус rcov е мерило за големината на атома, участващ в ковалентна връзка. Измерва се в пикометри (pm) или ангстрьоми (Å).

Таблица на ковалентните радиуси 
Стойностите в представената по-долу таблица са базирани на статистическия анализ на повече от 228 000 експериментални дължини на връзката, взети от Cambridge Structural Database. Числото в скоби представлява изчисленото стандартно отклонение за последната цифра.

Вижте също 
 Атомен радиус

Източници 

Химични свойства